Embraer Phenom é uma família de aeronaves executivas de pequeno porte, da categoria Very Light Jets (VLJ), desenvolvida no Brasil e fabricada no país e nos Estados Unidos, pela Embraer.

É composta pelos modelos Phenom 100 e Phenom 300.

Histórico 
Em 3 de maio de 2005, a Embraer, fabricante brasileira de aeronaves comerciais, executivas e militares, tomou a decisão de entrar no nicho dos chamados Very Light Jets, que são aviões a jato de pequeno porte.

Phenom 100 

O menor dos dois aviões, o Phenom 100 teve o mock-up da cabine apresentado pela primeira vez na convenção da NBBA em Orlando, na Flórida, em novembro de 2005. Em 2006 foram realizados os testes no túnel de vento, partida dos motores. O primeiro voo ocorreu em julho de 2007.

Phenom 300 
O Phenom 300 foi anunciado pela Embraer também em 2005, com um mock-up da cabine exposto na convenção da NBAA em novembro daquele ano. Em maio de 2007, a Embraer anunciou o sucesso nos testes em túnel de vento, que permitiu uma extensão da cabine em aproximadamente 0.36 m [1 ft], o que aumentou os níveis de conforto sem qualquer prejuízo à performance ou ao preço.

O protótipo teve seu roll-out e primeiro voo em abril de 2008.

Características 
Os dois modelos Phenom possuem as seguintes características:

Versões atualizadas 
Atualmente as versões atualizadas da família de aeronaves são o Embraer Phenom 100EV e Phenom 300E.

Galeria de imagens 

Embraer Phenom
Aviões produzidos no Brasil
Aviões civis de transporte de passageiros
Aviões civis a jato
Aviões bimotor
Aviões monoplanos
Aeronaves com primeiro voo em 2007